

Булгар — присілок, Леніногорський район, Татарстан
 Булгар — присілок, Чекмагушівський район, Башкортостан

Див. також 
 Болгар